Rogówek ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen

 in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Gowarczów
 in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Stary Lubotyń
 in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Kłodzko, siehe Rogówek (Kłodzko)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Wińsko
 in der Woiwodschaft Podlachien, Gemeinde Choroszcz